oznaczanie – w biologii, określanie nazwy taksonu
 oznaczanie – w chemii, ilościowe określanie zawartości składników roztworu, mieszaniny gazów czy ciała stałego
 oznaczanie – w logice, relacja między nazwą a jej desygnatem; także jakakolwiek relacja między znakiem a tym, do czego znak ten się odnosi („odnoszenie się”)